Плата:

В экономике 
 Платёж — выдача денег по какому-нибудь обязательству; взнос денег на счёт и так далее.
 Заработная плата — сумма денег, которую работник получает в обмен за свой труд.
 Оплата проезда в общественном транспорте — сбор денежных средств с пассажиров, пользующихся общественным транспортом

В электронике 
 Печатная плата — пластина для закрепления и соединения электронных компонентов
 Материнская плата — многослойная печатная плата, на которой устанавливаются основные компоненты персонального компьютера
 Макетная плата — универсальная печатная плата для сборки и моделирования прототипов электронных устройств

Топоним 
 Плата — река в Иркутской области, приток Лемы.
 Плата — река в Тамбовской области, приток Эртиля.
 Плата — деревня, Токарёвский район, Тамбовская область, Россия
 Гомес-Плата — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия.

Фамилия 
 Плата, Виктор (род. 1973) — американский триатлонист.
 Плата, Гонсало (род. 2000) — эквадорский футболист.
 Плата, Жоао (род. 1992) — эквадорский футболист.
 Плата, Хуан Карлос (род. 1973) — гватемальский футболист и тренер.